Heinkel He 162 Salamander, un aereo da caccia tedesco della seconda guerra mondiale
 Salamander, videogioco sparatutto prodotto dalla Konami nel 1986

Pagine correlate 
 Salamandra

Altri progetti 

pt:Salamandra